Von Erich (worstelfamilie), een Amerikaanse familie die bekend is van het professioneel worstelen, maar hun officiële familienaam is Adkisson.
 Fritz Von Erich (1929–1997), professioneel worstelaar en patriarch van de familie
 Kevin Von Erich (1957), voormalig professioneel worstelaar en zoon van Fritz
 David Von Erich (1958-1984), professioneel worstelaar en zoon van Fritz
 Kerry Von Erich (1960-1993), professioneel worstelaar en zoon van Fritz
 Mike Von Erich (1964-1987), professioneel worstelaar en zoon van Fritz
 Chris Von Erich (1969-1991), professioneel worstelaar en zoon van Fritz
 Lacey Von Erich (1986), professioneel worstelaarster en dochter van Kerry
 Ross Von Erich (1988), professioneel worstelaar en zoon van Kevin
 Marshall Von Erich (1992), professioneel worstelaar en zoon van Kevin
 Waldo Von Erich (1933-2009), ringnaam van professioneel worstelaar Walter Sieber, maar niet verwant met de Von Erich-familie
 Lance Von Erich (1959), ringnaam van professioneel worstelaar William Vaughan, maar niet verwant met de Von Erich-familie